Изамал има више значења:

 Изамал (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Општина Изамал (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Изамал (Изамал, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику